Mužská dvouhra Chile Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem byl Brazilec Thiago Seyboth Wild, jenž do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Chilan a santiagský rodák Cristian Garín, jenž ve finále zdolal Argentince Facunda Bagnise po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour i antuce v šestém kariérním finále. Dvaadvacátý hráč světa Garín před turnajem nevyhrál v roce 2021 žádné utkání a stal se prvním chilským šampionem turnaje od roku 2009. 31letý Bagnis odehrál na túře ATP premiérové singlové finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2021
ATP Tour 2021